

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gradów – część wsi Miłochowice w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Gradów – część wsi Wikcinek w  woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha